Здесь приведён список эпизодов из британского сатирического скетчевого сериала «Летающий цирк Монти Пайтона»

Обзор

Сезон 1 
Сезон шёл с 5 октября 1969 по 11 января 1970 на британском телеканале BBC One и одновременно на телеканале BBC Scotland (кроме последних двух эпизодов, которые вышли в Шотландии 2 и 16 января 1970 года).

Ссылки 
 http://www.montypython.net/scripts/season1.php
 http://www.tv.com/shows/monty-pythonflying-circus/episodes/
 http://epguides.com/MontyPythonsFlyingCircus/
 http://www.cardinalfang.net/episodes/index.html

Монти Пайтон
Летающий цирк Монти Пайтона